LCE steht für:

 LC Euskirchen, deutscher Leichtathletikverein
 Flughafen La Ceiba-Golosón, Flughafen in Honduras (IATA-Code)
 L. C. Erbes, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Lycée Classique d’Echternach, eine Schule in Echternach (Luxemburg)

Abkürzung